Села в Білорусі:
 Матяси — , Мядельський район, Княгининська сільська рада
 Матяси — , Мядельський район, Нарачанська сільська рада